Eggnog – bevanda alcolica tipica del periodo natalizio
 Eggnog – EP dei Melvins del 1991
 Eggnog – comunità non incorporata dello stato dell'Utah, negli Stati Uniti d'America
 Eggnog – database di biologia